Mégantic est une variante du mot abénaqui namakottik qui signifie lieu où il y a de la truite de lac





Toponymes 
Le lac Mégantic, lac de la région de l'Estrie, source de la rivière Chaudière ;
Lac-Mégantic, ville de l'Estrie située en bordure du lac du même nom ;
Le comté de Mégantic, comté municipal du Québec (1855-1981) ;
Le massif du Mont-Mégantic, l'une des neuf collines montérégiennes ;
Le mont Mégantic, montagne centrale de ce massif ;
Le parc national du Mont-Mégantic, parc national québécois ;
L'observatoire du Mont Mégantic, observatoire astronomique situé dans le parc national et où se trouve l'ASTROLab

Circonscriptions électorales 
Mégantic, district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada (1832-1838) ;
Mégantic, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada (1841-1867) ;
Mégantic, ancienne circonscription électorale provinciale (1867-1973) ;
Mégantic—Compton, ancienne circonscription électorale provinciale (1973-2012) ;
Mégantic, actuelle circonscription électorale provinciale ;
Mégantic, ancienne circonscription électorale fédérale (1867-1933 et 1947-1966) ;
Mégantic—Compton—Stanstead, ancienne circonscription électorale fédérale (1978-1996) ;
Mégantic—Frontenac, ancienne circonscription électorale fédérale (1933-1947) ;
Mégantic—L'Érable, actuelle circonscription électorale fédérale.

Autres
 Le SS Megantic, paquebot transatlantique de la White Star Line.

Homonymie
Homonymie de toponyme